Коне (, ,  та ін.):

Прізвище 
Коне — прізвище африканського народу Д'юла. Відомі носії:
 Аруна Коне (н. 1983) — івуарійський футболіст.
 Бакарі Коне (1981) — івуарійський футболіст.
 Бакарі Коне (1989) — івуарійський футболіст.
 Бакарі Коне (н. 1988) — буркінійський футболіст.
 Джакаріджа Коне (н. 1986) — буркінійський футболіст.
 Ломполо Коне (1921–1974) — політичний діяч Верхньої Вольти
 Мусса Коне (н. 1990) — івуарійський футболіст.
 Панайотіс Коне (н. 1987) — грецький футболіст.
 Сіді Коне (н. 1992) — малійський футболіст
 Еммануель Коне (н. 1986) — івуарійський футболіст.

Топонім 
 Коне () — муніципалітет у Франції
 Коне (річка) () — річка у Франції.
 Коне (Нова Каледонія) — комуна у Новій Каледонії, Франції
 Коне (Буркіна-Фасо) — місто в Буркіна-Фасо
 Коне Боген — село в Казахстані.